Zedel bezeichnet:

 einen Schweizer Fahrzeug- und Motorenhersteller, siehe Fabrique de Moteurs et de Machines ZL
 einen französischen Fahrzeug- und Motorenhersteller, siehe Société des Moteurs et Automobiles Zedel (ZL)
 eine besondere Form von Grundpfandtiteln, siehe Zedel (Pfand)
 Siodło (deutsch Zedel), Ortschaft in der Gemeinde Żary, Polen

Zedel ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Zedel (* 1930), deutscher Fußballspieler